Johan Garpenlöv, švedski hokejist, * 21. marec 1968, Stockholm, Švedska.

Garpenlöv je v švedski ligi igral za kluba Nacka HK in Djurgårdens IF, s katerim je v sezonah 1988/89, 1989/90 in 2000/01 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1986 je bil kot 85. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, za katerega je zaigral v sezoni 1991/92. V ligi NHL, kjer je igral tudi za klube San Jose Sharks, Florida Panthers in Atlanta Thrashers, je skupno odigral 609 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 114 golov in 197 podaj, ter 44 tekem končnice, na katerih je dosegel devet golov in deset podaj. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje, ter Kanadskem pokalu 1991 in Svetovnem pokalu 1996.

Pregled kariere

|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 20
| 8
| 12
| 20
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 29
| 5
| 8
| 13
|
| 22
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 30
| 7
| 10
| 17
|
| 12
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 6
| 1
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 36
| 12
| 19
| 31
|
| 20
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 10
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 39
| 20
| 13
| 33
|
| 35
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 4
| 4
| 8
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 90/91
|
| 71
| 18
| 22
| 40
| -4
| 18
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 4
| 0
| 4
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 91/92
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 91/92
|
| 16
| 1
| 1
| 2
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 91/92
|
| 12
| 5
| 6
| 11
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 92/93
|
| 79
| 22
| 44
| 66
| -26
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 80
| 18
| 35
| 53
| +9
| 28
|
| 14
| 4
| 6
| 10
| 0
| 6
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 13
| 1
| 1
| 2
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 94/95
|
| 27
| 3
| 9
| 12
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 23
| 28
| 51
| -10
| 36
|
| 20
| 4
| 2
| 6
| -2
| 8
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 96/97
|
| 53
| 11
| 25
| 36
| +10
| 47
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 0
| 4
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 97/98
|
| 39
| 2
| 3
| 5
| -6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
|
| 64
| 8
| 9
| 17
| -9
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 99/00
|
| 73
| 2
| 14
| 16
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 29
| 8
| 7
| 15
| +10
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 867
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" | 486
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 537
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Atlanta Thrashers